EPCC est un sigle qui peut désigner :

 Un terme utilisé dans l'ingéniérie : Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
 un établissement public de coopération culturelle